Timeu (diàleg), diàleg de Plató (s. IV aC)
 Biografies:
 Timeu de Tauromenion, historiador grec sicilià al segle IV aC
 Timeu de Locres, filòsof pitagòric grec
 Timeu de Crotona, filòsof pitagòric grec
 Timeu de Paros, filòsof pitagòric grec
 Timeu de Cízic, filòsof grec
 Timeu Sofista, sofista grec
 Timeu Matemàtic, matemàtic grec
 Timeu Sacerdot, diversos personatges